Droga krajowa nr 67 (Czechy)
 Droga krajowa nr 67 (Polska)
 Droga krajowa nr 67 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 67 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A67